Федіверс () — неформальна назва, що об'єднує цілий ряд соціальних мереж, що є сумісними між собою. Термін є контамінацією англійських слів federation і universe. Кожен із серверів Федіверсу є незалежним від інших, але разом вони утворюють мережу, в якій сервери обмінюються повідомленнями і вмістом за допомогою стандартизованих протоколів (OStatus, ActivityPub). Таким чином користувачі будь-якої з мереж, що належить до Федіверсу, можуть вільно спілкуватися одне з одними незалежно від того, чи знаходяться на одному й тому ж сервері, чи на різних. Станом на січень 2022 року до Федіверсу належать понад 7700 серверів.

Мережі Федіверсу 
Федіверс об'єднує різні види мереж, що працюють на основі вільного програмного забезпечення і мають різну специфіку застосування. Приклади таких мереж:

 Мікроблоги (аналог Twitterʼа): Akkoma, Mastodon, Misskey, Pleroma
 Блоги: Plume, WriteFreely
 Фото (аналог Instagramʼа): Pixelfed
 Музика і подкасти (аналог SoundCloudʼа): Funkwhale
 Відео (аналог YouTubeʼа): PeerTube
 Організація і координація подій: Mobilizon
 Різножанрові або універсальні: Friendica, Hubzilla

Оскільки всі згадані мережі є частиною Федіверсу, користувачі можуть спілкуватися з користувачами будь-якої з мереж — наприклад, бачити у Mastodonʼі публікації від користувача з Pixelfed чи PeerTube.

Особливості 
Повідомлення користувачів в цій мережі можуть бути перехоплені, оскільки наскрізне шифрування в цій мережі не передбачено. Також всі ваші повідомлення доступні адміністратору інстансу, на якому ви зареєстровані.

Українські сервери в мережі Федіверс 
Станом на березень 2023 року в мережі Федіверс існують щонайменше такі сервери:

 dComms. (Mastodon): Київ, Львів, Харків
 Mastodon.vn.ua (Mastodon)
 soc-ua-fediland.de (Mastodon)
 mastodon.in.ua (Mastodon)
 m0e.space (Akkoma)
 Social.Net.Ua (Pleroma)
 TwiUkraine (Mastodon)
 UA Fediland (Mastodon)
 NL Akkoma (Akkoma)

Див також 
Розподілена соціальна мережа

Посилання 
 Короткий огляд Федіверсу українською

Примітки 

Мікроблоги
Соціальні мережі
Вільне програмне забезпечення